Lehtisensaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lehtisensaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Lehtisensaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar